Nature – czasopismo
 Nature – zespół muzyczny
 Nature (Jermaine Baxter, ur. 1979) – raper.